Усачи́:
 Усачи — другое название барбусов (Barbus), рыб семейства карповых
 Усачи — семейство жуков, называемое также жуками-дровосеками (Cerambycidae)

См. также 
 Усач (рыба)